Уитни Каммингс (, род. 4 сентября 1982 года) — американская комедиантка, актриса, сценаристка, продюсер и режиссёр. Создатель и производитель ситкомов «Две девицы на мели» и «Уитни», в котором она также играет главную роль. Каммингс также известна как участница комедийного шоу «Подстава» () на канале MTV, где она выступала в 2004 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Стендап-комики США
Комедиантки США
Шоураннеры
Киноактрисы США
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Школы коммуникаций Пенсильванского университета